Dieser Artikel behandelt die polnische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Polen nimmt zum achten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt hatten die Polen 2006 an der WM in Deutschland teilgenommen, wo sie wie diesmal nach der Vorrunde ausschieden.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 

Polen traf in der Gruppe E auf Armenien, Dänemark, Kasachstan, Montenegro und Rumänien. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die polnische Mannschaft acht Siege davon, verlor ein Spiel und spielte einmal remis. Das ist das beste Ergebnis der polnischen Mannschaft seit die WM-Qualifikation in Sechsergruppen erfolgt. Trotz der hohen Anzahl von Gegentoren – so viele wie zuvor nur in der Qualifikation für die WM 2010 als sich die Mannschaft nicht qualifizieren konnte und mehr als der Zweite, Dritte und Vierte der Gruppe – wurden die Polen Gruppensieger vor Dänemark, das sich in den Playoffspielen der Gruppenzweiten gegen Irland ebenfalls für die WM-Endrunde qualifizierte. Die Polen sind damit der europäische WM-Teilnehmer mit den meisten Gegentoren in der Qualifikation.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Adam Nawałka 26 Spieler ein, von denen 18 schon im Kader für die EM 2016 standen. Nur vier Spieler hatten lediglich einen Einsatz. Drei Spieler kamen in allen zehn Spielen zum Einsatz: Jakub Błaszczykowski, Kapitän Robert Lewandowski und Piotr Zieliński. Kamil Glik musste einmal zwangsweise nach der zweiten gelben Karte pausieren. Zwei Spieler kamen in einem Qualifikationsspiel zu ihrem ersten Länderspiel: Maciej Makuszewski am 1. September 2017 gegen Dänemark und Jan Bednarek drei Tage später gegen Kasachstan.

Bester Torschütze war mit 16 Toren Robert Lewandowski, davon sechs Tore per Elfmeter. Er erzielte mehr als die Hälfte der polnischen Tore und war damit bester europäischer Torschütze der Qualifikation und zusammen mit Mohammad al-Sahlawi (Saudi-Arabien) und Ahmed Khalil (VAE) bester Torschütze aller an der Qualifikation teilgenommenen Mannschaften. Außer beim 0:4 gegen Dänemark erzielte er in jedem Spiel mindestens ein Tor und dreimal drei Tore. Drei Tore steuerte Kamil Grosicki bei, alle anderen Torschützen waren einmal erfolgreich. Das erste Länderspieltor gelang in den Qualifikationsspielen Rafał Wolski beim 6:1 gegen Armenien. Insgesamt trafen neun Spieler für Polen, hinzu kamen je ein Eigentor eines armenischen und eines montenegrinischen Spielers.

Die Polen bestritten alle Heimspiele in Warschau.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde

Vorbereitung

Spiele

Quartier 
Teamquartier wird das „Hyatt Regency“ in Sotschi sein, wo die Mannschaft im Sputnik Sport Stadium trainieren kann.

Kader 
Ein vorläufiger Kader wurde am 11. Mai 2018 präsentiert. Łukasz Fabiański stand bereits im Kader für die WM 2006, wurde dort aber nicht eingesetzt.

Gestrichen wurden Łukasz Skorupski (Tor), Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Tomasz Jodłowiec, Damian Kądzior, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Krzysztof Mączyński, Maciej Makuszewski, Krzysztof Piątek, Sebastian Szymański, Kamil Wilczek und Szymon Żurkowski.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember waren die Polen, die durch die Qualifikation auf Platz 6 der FIFA-Weltrangliste im Oktober 2017 geklettert waren, Topf 1 zugeordnet und konnten daher nicht in eine Gruppe mit Titelverteidiger Deutschland, Rekordweltmeister Brasilien, Vizeweltmeister Argentinien oder Gastgeber Russland gelost werden. Polen traf in Gruppe H, der einzigen Gruppe ohne einen aktuellen oder Ex-Weltmeister auf Japan, Kolumbien und den Senegal.
Auf keine der drei Mannschaften traf Polen zuvor bei einem WM-Turnier. Gegen die kolumbianische A-Nationalmannschaft gab es fünf Freundschaftsspiele mit zwei Siegen und drei Niederlagen. Zudem trafen die Polen bei den Olympischen Spielen 1972, bei denen sie die Goldmedaille gewannen im ersten Gruppenspiel auf die kolumbianische Amateurmannschaft und gewannen 5:1. Gegen Japan gewannen die Polen 1981 innerhalb einer Woche viermal bei Freundschaftsspielen in Japan, die aber von der FIFA nicht gezählt werden, da eine U-21-Mannschaft antrat. Danach folgten zwei Niederlagen bei Freundschaftsspielen 1996 in Hongkong und 2002 in Łódź. Gegen den Senegal hatte Polen noch nie gespielt.

In Moskau und Wolgograd hatten die Polen schon gegen die Sowjetunion bzw. Russland gespielt, in Kasan noch nie.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

Einzelnachweise 

Polen
2018